Натуральне число 1377
 1377 рік до нашої ери
 1377 рік нашої ери